wat aan de rechterkant zit
wat specifiek met de rechterhand wordt gedaan
rechtshandigheid
Een helper/assistent.